Oleschnja (ukrainisch ) ist ein geografischer Name in der Ukraine:

Ortschaften
 Oleschnja (Ripky), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Ripky
 Oleschnja (Ochtyrka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka
 Oleschnja (Korjukiwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka

Flüsse
 Oleschnja (Bolwa), Nebenfluss der Bolwa
 Oleschnja (Worskla), Nebenfluss der Worskla
 Oleschnja (Psel), Nebenfluss des Psel
 Oleschnja (Usch), Nebenfluss der Usch (Nordukraine)

Personen:
 Sergei Nikolajewitsch Oleschnja (* 1956), sowjetisch-russischer Bildhauer und Hochschullehrer